Актубек — название населённых пунктов в Казахстане:

 Актубек (бывшее Чистопольское) — село в Алакольском районе Алматинской области.
 Актубек — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Актубек — село в Нуринском районе Карагандинской области.
 Актубек — село в Жанааркинском районе Карагандинской области.